Petrenko (en ) est un patronyme d'origine ukrainienne porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Petrenko (1983-), athlète russe spécialiste du triple saut ;
 Alexeï Petrenko (1938-2017), acteur soviétique, puis russe ;
 Igor Petrenko (1977-), acteur russe ; 
 Kirill Petrenko (1972-), chef d'orchestre russe ;
  ;
 Svetlana Petrenko (1974-), joueuse d'échecs moldave ;
 Valentina Petrenko (1955-), femme politique russe ;
 Vassili Petrenko (1976-), chef d'orchestre russe ;
 Viktor Petrenko (1969-), patineur artistique soviétique puis ukrainien.